Zenith:
* Zenith — швейцарский производитель часов премиум-класса.
 Zenith Electronics — южнокорейский (ранее — американский) производитель электроники.
 Zenith — круизное судно.
  — песня американской хеви-метал группы Huntress.

См. также